Kósa József (?–1907) karénekes
 Kósa József (1895–1948) római katolikus lelkész, újságíró
 Kósa József (?–2019) állatgondozó, idomár
 Kósa József atléta, távolugró

Jegyzetek